SACA, een belgisch automerk
 Šaca, een deelgemeente van de plaats Košice in Slowakije